Drachme bezeichnet:
 griechische Drachme, eine griechische Währungseinheit (1831 bis 2001)
 antikes Münz- und Gewichtsnominal im Einflussbereich griechischer Kultur, siehe griechische Drachme
 mittelalterliche (pharmazeutische) Gewichtseinheit, einem Quentchen entsprechend (= eine achtel Unze = ein viertel Lot)
 römische Drachme, eine antike römische Münze, die zur Zeit der Römischen Republik geprägt wurde, siehe römische Währung
 Drachme (Persien), eine Währungseinheit im persischen Sassanidenreich
 Drachma oder Dragma, eine mittelalterliche spanische Währungseinheit

Siehe auch:
 Drachm
 Dirham